Western Union Football Club é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 2004–05.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman